Les Risques du métier, film dramatique réalisé par André Cayatte  en 1967 ;
 Les Risques du métier, nouvelle de science-fiction de Richard Canal, publiée en 1984 ;
 Les Risques du métier, album de Bénabar sorti en 2003.